George Gibbs (1937-2020) - effettista britannico
George Gibbs (1953) - calciatore inglese